Большая Чесноковка — топоним:
 Большая Чесноковка (река) — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.
 Большая Чесноковка (село) — село, Сергиевский район, Самарская область.

См. также 
 Чесноковка